Зелле (Зёлле) — фамилия.

 Зелле, Маргарета Гертруда (Мата Хари, 1876—1917) — куртизанка, танцовщица и шпионка, казнена во время Первой мировой войны.
 Зелле, Фридрих (1860—1931) — австрийский философ, лютеранский священник.
 Зёлле, Хорст (1924—2016) — восточногерманский государственный деятель.
 Зелле, Христиан Готлиб (1748—1800) — немецкий врач и философ.

См. также 
 Зеллер
 Зеллерих
 Зелленберг